Lillhällen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillhällen, Nagu, Åboland, 
 Lillhällen, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Lillhället
Storhällen

Robotskapade Finlandförgreningar